Дискография Black Sabbath, английской хеви-метал-группы из Бирмингема.

Группа выпустила 19 (18 + Seventh Star) студийных альбомов, 5 концертных альбомов, 44 сингла, 8 видео.

В связи с урегулированием судебного спора о собственности прав на торговую марку Black Sabbath официальная дискография группы включает в себя только альбомы, записанные с Оззи Осборном.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видео

Неофициальные альбомы 
Следующие альбомы не являются официальными, так как они не были выпущены совместно с руководством группы.

 1970 — Return To 1969 — CD, Berlin
 1970 — Come To The Sabbath — Запись сделана во время концерта в Париже в 1970 г. 
 1970 — War Pigs — CD, Paris
 1971 — Wicked Sabbath — CD, Toronto
 1970 — Black Night In San Francisco — CD, Beatclub 
 1973 — Attention ! Black Sabbath — LP, 
 1974 — Bagdad — CD, California Jam
 1975 — Symptom Of The Paranoid — double CD, various , 1975/78
 1975 — Attention ! Black Sabbath Volume 2 — LP, 
 1976 — The Original — сборник
 1976 — Children of the Grave
 1977 — Greatest Hits. Not to be confused with the official release Greatest Hits 1970—1978, this 10-track compilation only spans the first five albums and used a section of Pieter Brueghel the Elder’s «El triunfo de la muerte» for the front cover.
 1977 — Killing Yourself To Die  — CD, Lund
 1978 — One For The Nose — CD, Fresno
 1978 — Welcome To The Electric Funeral — CD, London
 1978 — Rock Heavies — сборник
 1978 — Rock Legends — сборник
 1980 — Dance Of The Devil — CD, Seattle
 1980 — Sabbath Day’s Journey — CD, Tokyo
 1980 — Angel And Demon — CD, Tokyo
 1980 — Burning The Cross — CD, Sydney
 1980 — Heavenly Hell — double CD, New York
 1980 — Miami 80 — double CD, Miami

 1983 — Black Sabbath — Live Murder Act I & II — double CD, London 1981 & Reading 1983
 1983 — The Best — сборник
 1983 — The Very Best of Black Sabbath — сборник
 1983 — Smoke On The Water — double CD, Reading Festival
 1983 — Chicago '83 — double CD, Chicago и Reading Festival
 1983 — Born In Hell — CD, Worchester
 1983 — Parisian Bitch — CD, Paris
 1983 — Black And Purple; — double CD, Quebec
 1984, 1987 — The Kings of Hell — сборник
 1985 — The Sabbath Collection — сборник
 1985 — Between Heaven and Hell 1985 — Star of India 1986 — Turn To Glenn — CD, Hollywood
 1986 — The Ray Gillen Years — CD, Texas/Studio
 1986 — Ray Rules — CD, London
 1987 — Eternal Shining — CD, Bremen
 1989 — Black Sabbath <small>— сборник. Release by the state-owned soviet lable Мелодия. Contains songs from the band’s first and second albums.
 1989 — Death Called — CD, Manchester
 1989 — Blackest Sabbath/Black Sabbath 1970-1987
 1991 — The Black Sabbath Story
 1991 — Backtrackin — сборник
 1991 — Children of the Grave — essentially the Vol. 4 album with an added live version of «Children of the Grave»
 1992 — reviviscence! — CD, Reggio Emilia
 1992 — Europe 1993 — CD, Reggio Emilia
 1992 — As Darkness Hits — double CD, Boston
 1992 — Ozzy Meets The Priest — CD, Costa Mesa
 1992 — Live at Costa Mesa — CD, Costa Mesa

 1994 — Iron Men —двойной CD
 1994 — The Ozzy Osbourne Years — 3 disc set from Japan, containing all of the songs from the first six studio albums, minus the instrumentals and including «Evil Woman» in place of «Wicked World»
 1995 — Best Ballads 1995 — Between Heaven And Hell [1970-1983] 1995 — Beast In Heaven — CD, Karlshamn
 1995 — Live In UK 1995  — double CD, London
 1996 — Under Wheels of Confusion — 4 disc compilation spanning 1970—1987, which were the band’s years on Warner Bros. Records
 1996 — The Sabbath Collection 1996 — Children of the Grave представляет собой альбом Vol. 4 с добавленной концертной композицией Children of the Grave с альбома Live At Last
 1998 — Ozzy Rules Budapest — CD, Budapest
 1999 — Black Mass 2000 — The Best of Black Sabbath — два других сборника под такими же названиями были выпущены в 1973 и 1976 годах
 2000 — The Collection 2001 — The Best of Black Sabbath — Platinum Disc) 2001 — Rock Champions 2002 — The Best of Black Sabbath 2006 — Paranoid — DVD
 2010 — Gospel of the Witches'' — CD — запись сделана 17 ноября 1980 года во время гастролей по Японии)

Трибьюты 

 1997 — Masters of Misery Tribute
 1999 — Hell Rules — A Sabbath Tribute
 2000 — Dehumanized Witch — A Mk2 Sabbath Tribute
 2000 — Hell Rules II
 2000 — Nativity In Black
 2000 — Nativity in Black II
 2002 — Bhangra Bloody Bhangra Tribute

 2002 — Hail Stonehenge Gods Tribute
 2002 — Sabbatum
 2002 — The String Quartet Tribute to Black Sabbath
 2004 — Evil Lives: True Metal Tribute to Black Sabbath
 2004 — Sabbath Crosses: Tribute to Black Sabbath
 2005 — Everything Comes & Goes: A Tribute to Black Sabbath
 2012 — Sons Of Sabbath Приложение к журналу «Metal Hammer», полностью посвященному Black Sabbath. На диске подобраны группы, на творчество которых оказала влияние группа.

Примечания

Ссылки 
 Металлосайт Black Sabbath. Биография, история группы, дискография, фотоархив и др. 

Black Sabbath
Black Sabbath